

3 miejscowości w Polsce 
 Zanie – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Księżpol
 Zanie – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk
 Zanie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo

Miejscowości na Białorusi 
 Zanie  – dawna wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Miadzioł.
 Zanie – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.

Zobacz też: Zanie-Leśnica